Piotr Alabin est un noble russe, historien militaire et homme d'État. Initiateur de la couture du drapeau de Samara pour Opaltchentsi.

Le premier gouverneur de Sofia après la libération de la Bulgarie, et auparavant gouverneur de la province de Samara de l'Empire russe. Son vice-gouverneur est Marin Drinov. Il est le premier citoyen d'honneur d'une Sofia chrétienne libre.

Né dans une famille noble avec une mère française. Membre du siège de Sébastopol (1854-1855). Membre du Comité slave de Moscou. Ce fut son honneur de présenter le drapeau de Samara à Ploiesti à Opaltchentsi le 18 mai 1877, réveillant ainsi l'esprit de liberté avec le souvenir de l'Ancienne Grande Bulgarie.

Notes

Articles connexes 
 Trésor de Pereshchepina
 Le Chemin de Sofia

Liens externes 
 

Personnalité politique de l'Empire russe
Noblesse russe
Personnalité de la guerre de Crimée
Correspondant de guerre de l'Empire russe
Journaliste de l'Empire russe au XIXe siècle
Écrivain  de l'Empire russe au XIXe siècle
Citoyen d'honneur de Sofia
Personnalité liée à Sofia
Histoire de Sofia
Samara
Militaire russe de la guerre russo-turque de 1877-1878